est le titre anglais des œuvres suivantes :
 Le Crime de Regent's Court, nouvelle policière d'Agatha Christie, mettant en scène Hercule Poirot :
 première publication en revue, au Royaume-Uni, le , sous le titre , dans le  de l'hebdomadaire ,
 publication en recueil, au Royaume-Uni, en 1924, avec un titre anglais inchangé, dans le volume ,
 publication en recueil, aux États-Unis, avec un titre anglais inchangé, en 1925, dans le volume  (dont la composition est différente de celle du recueil britannique homonyme),
 publication en recueil, en France, sous le titre « Le Crime de Regent's Court », en 1968, dans le volume Les Enquêtes d'Hercule Poirot ;
 nouvelle publication en recueil, en France, sous le titre alternatif « Un dîner peu ordinaire », en 1990, dans le volume Agatha Christie 1. Les années 1920-1925, publié dans la collection « Les Intégrales du Masque » par la Librairie des Champs-Élysées ;
 Un dîner peu ordinaire, téléfilm adapté de la nouvelle d'Agatha Christie, réalisé par Brian Farnham sur un scénario de Clive Exton, initialement diffusé en 1993, dans le cadre de la série Hercule Poirot.